

Pessoas
Agostino Veracini - um pintor italiano;
Francesco Maria Veracini, violinista e compositor, sobrinho de Antonio Veracini;
Antonio Veracini, violinista e compositor, tio de Francesco Maria Veracini.

Outros
10875 Veracini

Desambiguações de sobrenomes